Jedwabno (gemeente)
 Jedwabno (Ermland-Mazurië)
 Jedwabno (Koejavië-Pommeren)